Crassula može označavati:
 Crassula (Plantae), biljni rod iz porodice Crassulaceae.
 Crassula (Animalia), rod školjkaša (bivalvia) iz porodice Mactridae.